Іфілл — англійське прізвище.

Відомі носії:
 Гвен Іфілл (1955—2016) — американська журналістка, телеведуча і письменниця.
 Пол Іфілл (*1979) — барбадоський футболіст, нападник.

Англійські прізвища